Pätz steht für

 Pätz, ein Ortsteil der amtsfreien Gemeinde Bestensee im Landkreis Dahme-Spreewald in Brandenburg

Pätz ist der Familienname folgender Personen:

 Alina Pätz (* 1990), Schweizer Curlerin
 Axel Pätz (* 1956), deutscher Kabarettist, Musiker und Komponist
 Claudio Pätz (*  1987), Schweizer Curler
 Johanna Rosina Pätz, verh. Wagner (1774–1848), deutsche Bäckerstochter, Mutter des Komponisten Richard Wagner
 Wilhelm Pätz (1800–1856), deutscher Landschaftsmaler und Lithograf

Siehe auch:
 Paetz
 Pähtz
 Petz
 Päts
 Bätz